Minori (Italië), een gemeente in de Italiaanse provincie Salerno. 
Minori (Ibaraki), een gemeente in de prefectuur  Ibaraki, Japan.